Cholnoky László (1879–1929) író
 Cholnoky László (1899–1967) vegyész, gyógyszerész